Sigle de 3 caractères
 UNL est l'Union nationale lycéenne, un syndicat lycéen français ;
 UNL-SD est l'Union nationale lycéenne syndicale et démocratique, l'ancien nom du Mouvement national lycéen, un syndicat lycéen français ;
 UNL est l'Universal Networking Language, un langage formel informatique lancé par l'Université des Nations unies.